Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2004 – piętnasta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 11 do 13 marca w Reit im Winkl.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

2004